Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1959 były dwudziestymi pierwszymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – SKWO Rostów nad Donem. Mistrzowski tytuł po raz 9-ty wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Królem strzelców ligi został Zaur Kałojew z Dinama Tbilisi, który zdobył 16 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1959 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim